Nicola Fontanive (né le  à Agordo, dans  la province de Belluno, en Vénétie) est un joueur professionnel de hockey sur glace Italien. Son frère Diego est également professionnel.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il commence sa carrière avec le HC Alleghe dans la Serie A. Il a toujours porté les couleurs de cette équipe.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe d'Italie de hockey sur glace au niveau international. Il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 et a de nombreuses éditions du championnat du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003|| HC Alleghe|| Serie A|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| HC Alleghe|| Serie A|| 39|| 8|| 6|| 14|| 48|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2004-2005|| HC Alleghe|| Serie A|| 35|| 12|| 10|| 22|| 63|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| HC Alleghe|| Serie A|| 41|| 7|| 11|| 18|| 44|| 9|| 3|| 3|| 6|| 28
|-
| 2006-2007|| HC Alleghe|| Serie A|| 30|| 13|| 15|| 28|| 42|| 10|| 1|| 2|| 3|| 18
|-
| 2007-2008|| HC Alleghe|| Serie A|| 28|| 1|| 9|| 10|| 38|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| HC Alleghe|| Serie A|| 27|| 10|| 17|| 27|| 40|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| HC Alleghe|| Serie A|| 36|| 12|| 21|| 33|| 36|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2010-2011|| Frisk Tigers || GET Ligaen || 31|| 8|| 16|| 24|| 71|| 5|| 1|| 0|| 1|| 18
|-
| 2011-2012|| HC Alleghe|| Serie A|| 32|| 10|| 20|| 30|| 64|| 11|| 6|| 3|| 9|| 36
|-
| 2012-2013|| HC Alleghe|| Serie A|| 37|| 10|| 30|| 40|| 62|| 6|| 2|| 3|| 5|| 14
|-
| 2013-2014|| Hockey Milano Rossoblu|| Elite A|| 40 || 21 || 32 || 53 || 38 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2014-2015 || Hockey Milano Rossoblu || Serie A || 30 || 19 || 34 || 53 || 38 || 9 || 2 || 8 || 10 || 8
|-
| 2015-2016 || SG Cortina || Serie A || 20 || 6 || 13 || 19 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 || SG Cortina || AlpsHL || 34 || 13 || 23 || 36 || 44 || 4 || 1 || 6 || 7 || 6
|-
| 2016-2017 || SG Cortina || IHL Elite || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en octobre 1985
Naissance dans la province de Belluno
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur du HC Alleghe
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la SG Cortina
Joueur des Frisk Tigers